Артур Болдер (род. 17 августа 1974 года, Аликанте, Испания) — американский писатель, сценарист и режиссёр испанского происхождения.

Книги 
Болдер является автором нескольких детских книг, изданных и распространяемым издательством Random House — в частности, в Испании и Южной Америке.

Его исторические художественные саги, опубликованные изданием Edhasa, связаны с германскими героями времён Древнего Рима, такими как Арминий, или героями времён раннего Средневековья, такими как саксонский герцог Видукинд, возглавивший восстание против императора Карла Великого.

Его книги переведены на несколько языков, среди которых нидерландский, итальянский, французский, и румынский языки.

Фильмы 

В 2010 году он написал и поставил документальный фильм о Маленькой Испании () — района 14-й улицы в Манхэттене, где проживали испанские иммигранты. Более года Болдер жил в здании Испанского Благотворительного Общества () как деятель искусства. В это время он обнаружил на 14-й улице архивы, которые впервые смогли рассказать об истории улиц Маленькой Испании в Манхэттене, начиная с их происхождения. Документальный фильм раскрывает ранее не известную историю иммигрантов испанского происхождения в Манхэттене и их сообщества вокруг 14-й улицы, известной как Маленькая Испания. Архив содержит более чем 450 фотографий и 150 документов, которые ранее не были достоянием общественности. Они представляют историю улиц Маленькой Испании в Нью-Йорке в течение XX столетия.

Фильм посвящён Федерико Гарсия Лорке и включает строки из его работы Поэт в Нью-Йорке.

Библиография

Teutoburg series 
 The last Cheruscan (2005)
 Liberator Germaniae (2006)
 The Battle of Destiny (2007)
 Twilight of the Aesir (2007)

Серия Видукинд 
 Кодекс меча / The Codex of the Sword (2010)
 Владыки Земли / The Lords of Earth (2012)
 Копье Судьбы / The Spear of Destiny (2012)

Curdy series 
 Curdy y la Cámara de los Lores (2007)
 Curdy y el Cetro de Carlomagno (2009)
 Curdy y el Vampiro de Gothland (2011)

Другие книги 
 2001: homenaje a Kubrick (2001)
 El Anillo del Nibelungo (2003)
 La Piedra del Monarca (2004)
 MonarchStone (2011)

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Артур Болдер— Жизнь и творчество
 

Кинорежиссёры по алфавиту
Кинорежиссёры США
Сценаристы по алфавиту
Сценаристы США
Продюсеры по алфавиту
Кинопродюсеры США
Иммигрировавшие в США из Испании